

Пенси-Ліпно — село в гміні Замбрув Замбровського повіту Підляського воєводства
 Пенси-Ліпно — село в гміні Руткі Замбровського повіту Підляського воєводства